Ringelberg ist der Name folgender Personen:
 Joachim Sterck van Ringelbergh (* zirka 1499, † nach 1531), flämischer Universalgelehrter,  Humanist, Mathematiker und Astrologe; Verfasser der Enzyklopädie Lucubrationes vel potius absolutissima kyklopaideia, Basel, 1538

Ringelberg ist der Name folgender Orte:
 Ringelberg, eine Siedlung und ein Hügel im Erfurter Stadtteil Krämpfervorstadt
 Horní Výšina, deutscher Name eines Ortsteils der Gemeinde Halže im Okres Tachov, Tschechien